Itaunensi – abitanti di Itaúna do Sul
Itaunensi – abitanti di Itaúna